Pars, Fars, Iran i Ajam -els noms de l'Iran- i els seus equivalents en altres idiomes estan lligats. [1][2]

Tot i que aquesta via fluvial s'anomena Golf Pèrsic i Mar Pèrsic en tots els textos històrics i geogràfics àrabs, aquesta denominació ha estat desafiada pels nacionalistes àrabs des de la dècada de 1330. Els països àrabs fan servir el nom fals del Golf Àrab des dels anys 60 i amb la difusió de les idees panaràbiques per Jamal Abdul Nasser [3] Aquest assumpte s'ha comunicat oficialment a tots els països àrabs a través d'una circular de la Lliga Àrab. [6] Però altres països del món i organitzacions internacionals encara utilitzen oficialment el nom original i antic del Golf Pèrsic, i de vegades poden utilitzar el terme Golf en correspondència informal per simplicitat o sota influència financera àrab.
 Golf Pèrsic
 Mar Roja, en la cartografia antiga fins al segle XIX

Vegeu també 
 Mar d'Aràbia
 Mar d'Eritrea